Raymond Federman (1928-2009), écrivain et poète américain ;
 Wayne Federman (1959-), acteur et humoriste américain.